

Patronyme 

 Arthaud de Varey, prévôt de police de l'archevêque de Lyon à la fin du .

Toponyme 

 L'Abergement-de-Varey, commune française située dans le département de l'Ain.

Autres 
 Le château de Varey (), centre de la seigneurie de Varey, situé à Saint-Jean-le-Vieux dans le département de l'Ain.
 La bataille de Varey, le , sur l'actuelle commune de Saint-Jean-le-Vieux (Ain).